Plaats in Indonesië
 Tembeling (Kasiman), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Tembeling (Teluk Bintan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bintan in de provincie Riouwarchipel